Periodo refrattario (fisiologia)
 Periodo refrattario (sessualità)